Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 1998 – trzydzieste mistrzostwa świata U-19 w rugby union mężczyzn zorganizowane przez IRB i FIRA, które odbyły się we Francji w dniach od 4 do 12 kwietnia 1998 roku.

Mistrzami świata zostali Irlandczycy, awans do grupy A zyskali natomiast Gruzini, spadki z niej miały zostać natomiast ogłoszone po ustaleniu finalnego terminarza kolejnych mistrzostw.

Irlandczycy znaleźli się w półfinałach pomimo ćwierćfinałowej porażki z RPA po karnych kopach, został bowiem uwzględniony ich protest dotyczący wykonywania karnych przez nieuprawnionego rywala.

Grupa A 
Zawody zostały rozegrane systemem pucharowym we francuskim regionie Midi-Pireneje.

Wyniki rundy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej.

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Grupa B

Finał

Klasyfikacja końcowa

Grupa C

Grupa D

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów w rugby union
1998 w rugby union
Zawody sportowe we Francji
1998 we Francji